Полячек:

 Полячек, Абрам Самойлович (1889—1976) — русский композитор-песенник, пианист-аккомпаниатор.
 Полячек, Григорий Маркович (1911—2001) — советский театральный режиссёр и администратор, историк эстрады.

Также 
 Полачек